Schittly ist der Familienname folgender Personen:

 Hans D. Schittly (* 1939), deutscher Verkaufstrainer und Autor
 Louis Schittly (* 1938), französischer Arzt, Mitbegründer von Médecins Sans Frontières (MSF, Ärzte ohne Grenzen)